Das Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1939 war ein Tenniswettbewerb in Windsor.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt. Es sind die Ergebnisse ab dem Achtelfinale dargestellt.

Quelle 
 Windsor Daily Star, Ausgaben vom 16. und 19. bis 26. Juni 1939, The Montreal Gazette, Ausgabe vom 20. Juni 1939, Calgary Herald, Ausgabe von 22. Juni 1939, sowie Daily Colonist, Ausgaben vom 20. bis 24. Juni 1939

Tennisturnier in Windsor (Ontario)
Tennisturnier 1939